У́лица Черныше́вского — улицы в различных населённых пунктах России и других государств, названные в честь Николая Гавриловича Чернышевского.

Белоруссия 
 Улица Чернышевского — улица в Гомеле.
 Улица Чернышевского — улица в Минске.

Казахстан 
 Улица Чернышевского — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Чернышевского — улица в Астрахани.
 В Башкирии:
 Улица Чернышевского — улица в Ишимбае.
 Улица Чернышевского — улица в Уфе.
 Улица Чернышевского — улица в Вологде.
 Улица Чернышевского — улица в Воронеже.
 Улица Чернышевского — улица в Екатеринбурге.
 Улица Чернышевского — улица в Иркутске.
 Улица Чернышевского — улица в Ижевске.
 Улица Чернышевского — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Чернышевского — улица в Казани.
 Улица Чернышевского — улица в Калининграде.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Чернышевского — улица в Липецке.
 Улица Чернышевского — прежнее (в 1938—1998 годах) название улицы Абубакарова в Махачкале.
 В Москве:
 Улица Чернышевского — прежнее (в 1940—1992 годах) название улицы Покровка; 
 Улица Чернышевского.
 Улица Чернышевского — улица в Муроме.
 В Московской области:
 Улица Чернышевского — улица в Егорьевске.
 Улица Чернышевского — улица в Климовске.
 Улица Чернышевского — улица в Клину.
 Улица Чернышевского — улица в Мытищах.
 Улица Чернышевского — улица в Павловском Посаде.
 Улица Чернышевского — улица в Подольске.
 Улица Чернышевского — улица в Раменском.
 Улица Чернышевского — улица в Сергиевом Посаде.
 Улица Чернышевского — улица в Серпухове.
 Улица Чернышевского — улица в Химках.
 Улица Чернышевского — улица в Щёлкове.
 Улица Чернышевского — улица в Электростали.
 Улица Чернышевского — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Чернышевского — улица в Орле.
 Улица Чернышевского — улица в Перми.
 Улица Чернышевского — улица в Петрозаводске.
 Улица Чернышевского — улица в Рязани.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Чернышевского — улица в Павловске.
 Улица Чернышевского — улица в Стрельне.
 Улица Чернышевского — улица в Саратове.
Улица Чернышевского — улица в Твери. 
 Улица Чернышевского — улица в Туле.
 Улица Чернышевского — улица в Тюмени.
 Улица Чернышевского — улица в Якутске.

Украина 
 Улица Чернышевского — улица в Днепре.
 Улица Чернышевского — улица в Измаиле.
 Улица Чернышевского — улица в Киеве.
 Улица Чернышевского — улица в Константиновке.
 Улица Чернышевского — улица в Одессе.
 Чернышевская улица — улица в Харькове.
 Улица Чернышевского — улица в Чернигове.

См. также 
 Проспект Чернышевского
 Площадь Чернышевского
 Переулок Чернышевского
 Проезд Чернышевского

Николай Чернышевский